Яков Фишман:
 Фишман, Яков Лейбович (1913—1983) — главный раввин Московской хоральной синагоги в 1970-х гг.
 Фишман, Яков Моисеевич (1887—1961) — российский революционер, политический и военный деятель, учёный-химик, педагог.